Fries (Virgínia), cidade norte-americana

 Fries (sobrenome)

 Elias Magnus Fries (17941878), botânico e micologista sueco; abreviatura: Fr.
 Theodor Magnus Fries (18321913), botânico sueco; abreviatura: Th.Fr.

veja também 
 Fries (sobrenome)

Desambiguações de sobrenomes